Bernardo III, margrave de Baden-Baden (7 de octubre de 1474 - 29 de junio de 1536) heredó en 1515 parte del territorio de su padre en Baden. Gobernó su parte desde 1515 hasta 1536.

Sus dos hermanos, Ernesto y Felipe heredaron las otras partes; después de que Felipe muriera, él y Ernesto se dividieron la parte de Felipe.
Esto creó dos ramas de gobernantes:
 la "línea bernardina" (católica) gobernó Baden-Baden
 la "línea ernestina" (protestante) gobernó Baden-Durlach
La línea bernardina se extinguió en 1771, lo que permitió al margrave Carlos Federico de la línea ernestina reunir el margraviato de Baden.

Bernardo creció en la corte del emperador Maximiliano I y marchó a España con su amigo Felipe I, el hijo de Maximiliano. En la concordia de Villafáfila (1506), Fernando se retiró a Aragón y Felipe fue proclamado rey de Castilla en las Cortes de Valladolid con el nombre de Felipe I.

El margrave Bernardo tendió en sus últimos años hacia el protestantismo e introdujo la Reforma en la parte superior del margraviato. Después de su muerte, sus tierras fueron divididas entre sus hijos: Cristóbal II recibió Baden-Baden-Rodemachern y Filiberto I, el resto de Baden-Baden. Sin embargo, como sus herederos eran menores de edad, las tierras permanecieron juntas bajo la regencia de su viuda Francisca.

Matrimonio y descendencia 
Bernardo III se casó en 1535, dos años antes de su muerte, con Francisca de Luxemburgo, condesa de Brienne y Ligny (m. 17 de junio de 1566), la hija de Carlos I, conde de Ligny. Tuvieron dos hijosː el joven, Cristóbal, nació después de la muerte de Bernardo:
 Filiberto (22 de enero de 1536-3 de octubre de 1569)
 Cristóbal (26 de febrero de 1537-2 de agosto de 1575).

Bernardo, sin embargo, tuvo numerosos hijos fuera del matrimonio, de los cuales se conocen seis varones (Bernardo, Felipe, Juan, Jorge, Gaspar y Melchor). En 1532, el emperador Carlos V declaró a Jorge, Gaspar y Melchor príncipes legítimos, y más tarde también a Bernardo y Felipe. Estos hijos no podían heredar, pero recibieron una pensión después de la muerte de su padre.

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias y fuentes 
 Friedrich von Weech (1875), "Bernhard III., Markgraf von Baden", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 2, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 416
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden, Karlsruhe 1764–1770, vol. 3, p. 195-214

Margraves de Baden del siglo XVI (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Baden